Richard Feynman – amerykański fizyk, noblista
 (7495) Feynman – planetoida nazwana na cześć Richarda Feynmana